

Премия Эмануэля Пиора () — награда, которая вручалась Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Награда учреждена в 1976 году и вручалась за выдающийся вклад в развитие информатики и систем обработки информации. Упразднена в 2012 году. Премия названа в честь  (1908–2000).

Лауреаты

См. также 
 Медаль почёта IEEE
 Медаль Эдисона

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов  
 Страница премии  
 Подробное описание истории медали 

Награды в области технических наук
Награды IEEE